Teodor Batthyány (političar)
Teodor Batthyány (manufakturist)

Izvori